IMV bezeichnet:

 Industriemeisterverband Deutschland
 Industrija Motornih Vozil, ehemaliger jugoslawischer Automobilhersteller
 Institut für Medienverantwortung
 Internationaler Milchwirtschaftsverband
 in der Medizin Intermittent Mandatory Ventilation, genannt auch Intermittierende maschinelle Ventilation, eine Mischform aus Spontanatmung und intermittierender maschineller Beatmung; siehe auch SIMV

Abkürzung